Harald Lechner (* 30. Juli 1982 in Wien) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter und Bruno-Preisträger 2020 als Schiedsrichter der Saison.

Karriere 
Lechner ist seit 1. März 1998 Schiedsrichter im Wiener Fußballverband. Seit der Saison 2014/15 ist er Bundesliga-Schiedsrichter. Sein erstes Spiel in der österreichischen Bundesliga war am 1. März 2008 das  Spiel SV Ried vs. SCR Altach 3:1

Am 1. Jänner 2010 wurde er FIFA-Schiedsrichter.  Davor war er schon in der Schweiz Leiter eines Super-League-Spieles zwischen Grasshoppers Club Zürich vs. Young Boys Bern.

Ehrungen 
Er wurde in Österreich sechsmal hintereinander zum Schiedsrichter des Jahres gewählt.

Spielleitung in der österreichischen Bundesliga 
 Stand 9. Mai 2020

Spielleitung in der Meistergruppe 
Stand 9. Mai 2020

Spielleitung in der Qualifikationsgruppe 
Stand 9. Mai 2020

Spielleitung der Relegationsspiele zur Bundesliga 
Stand 9. Mai 2020

Spiele in der österreichischen Zweiten Liga 
Stand 9. Mai 2020

Spielleitung bei Aufstiegsspielen in die Erste Liga 
Stand 9. Mai 2020

Spielleitung in der Schweizer Super League 
Stand 9. Mai 2020

Spielleitung im ÖFB-Cup 
Stand 9. Mai 2020

Internationale Spiele 
Stand 9. Mai 2020

Weblinks

Einzelnachweise 

FIFA-Schiedsrichter (Österreich)
Person (Wien)
Österreicher
Geboren 1982
Mann